Фрер (, брат) — французская фамилия.

 Фрер, Бернар Жорж Франсуа (Bernard Georges François Frère, 1764—1826) — французский генерал.
 Фрер, Обер (Aubert Frère, 1881—1944) — французский генерал.
 Фрер, Поль (Paul Frère, 1917—2008) — бельгийский автогонщик.
 Фрер, Пьер Эдуар (Pierre-Édouard Frère, 1819—1886) — французский художник.
 Фрер, Шарль Теодор (Charles-Théodore Frère, 1814—1886) — французский художник.
 Фрер, Эдуар (Édouard Frère, 1797—1874) — французский историк.
 Фрер-Орбан, Вальтер (Walthère Frère-Orban, 1812—1896) — бельгийский политик.